«Зов джунглей» — детская развлекательная передача. Выходила еженедельно с 1993 по 2000 год сначала на Первом канале Останкино, затем на ОРТ. В ходе программы две команды учеников младших классов участвовали в соревновании-аналоге «Весёлых стартов». Производством занимались телекомпания «Класс!» (1995—2000) и собственная телекомпания Сергея Супонева «ЗОВ» (1997—1998).

Первым ведущим передачи выступил Сергей Супонев (1993—1998), одновременно являвшийся её продюсером. После него передачу вели также Пётр Фёдоров (с 10 февраля 1999 года, после его кончины в марте 1999 года все отснятые игры с Фёдоровым были показаны в эфире до 2 июня 1999 года) и Николай «Охотник» Гадомский (с 9 июня 1999 по 4 октября 2000 года).

Удостоена премии «ТЭФИ» 1999 года.

Заставка 
Заставка была анимационной и являлась нарезкой из французского рекламного ролика сиропа «Sironimo». В заставке исполнялась песня, написанная ведущим игры Сергеем Супоневым и композитором Виктором Прудовским. Пел Сергей Супонев. Затем передачу перенесли на среду, и первые строчки звучали иначе. Последние несколько месяцев повторы программы снова выходили в субботу утром, и песня в заставке исполнялась без слов.

Участники и правила игры 
В игре принимали участие две команды — «хищников» и «травоядных». В каждой команде было по 4 человека. Травоядные играли в жёлтых майках, на которых были изображения животных. Так, были участники: «слон», «панда», «коала», «обезьяна». Хищники играли в красных майках. Животные: «крокодил», «лев», «пантера» и «леопард».

Две команды участвовали в соревнованиях наподобие «Весёлых стартов». Конкурсы в разных передачах отличались. Когда в конкретном конкурсе побеждали «травоядные», им кидали бутафорский банан как одно очко. Когда выигрывали «хищники» — им кидали бутафорскую «кость». В конце игры побеждала та команда, у которой к концу игры оказывалось в корзине больше бананов или костей.

Закрытие программы 
По решению Сергея Супонева осенью 2000 года программа была закрыта по причине невозможности обновления формата. Повторы выходили до 12 января 2002 года.

В 2004 году на СТС выходила похожая телеигра «Зов предков», автором и ведущим был Алексей Весёлкин.

Мнения

Примечания

Ссылки 
 Детский сайт. Сергею Супоневу посвящается — Зов Джунглей
 Зов джунглей на сайте памяти Сергея Супонева
 Зов джунглей на сайте Первого канала

Телепередачи Студии детских и юношеских программ РГТРК «Останкино»
Телепередачи 1-го канала Останкино
Телепередачи Первого канала
Лауреаты премии ТЭФИ
Телепередачи ТК «Класс!»
Детские телеигры
Телепередачи, запущенные в 1993 году
Телепередачи, закрытые в 2000 году
Сергей Супонев
Телепередачи России